Denial (« déni » en anglais) peut faire référence à :

Musique 
 Denial, un single du groupe Sugababes sorti en 2008

Cinéma 
 , un film américain réalisé par Erin Dignam en 1990
 Denial, le titre original de , un film américain réalisé par Adam Rifkin en 1998
 Denial (2016), un film britannique réalisé par Mick Jackson en 2016